Antoine-Adolphe Lesourd (1799-1852), journaliste et haut fonctionnaire français ;
 Jean Lesourd (1901-1990), prélat catholique français ;
 Élodie Lesourd (1978-), artiste française ;
 Yannick Lesourd (1988-), sprinteur français.